Monchy-au-Bois, Pas-de-Calais
 Monchy-Breton, Pas-de-Calais
 Monchy-Cayeux, Pas-de-Calais
 Monchy-sur-Eu, Seine-Maritime
 Monchy-Humières, Oise
 Monchy-Lagache, Somme
 Monchy-le-Preux, Pas-de-Calais
 Monchy-Saint-Éloi, l'Oise